

Patronyme 

 Paul Vignaux (1901-1983), homme politique français ;
 Paul Vignaux (1904-1987), philosophe et médiéviste français ;
 Georges Vignaux (1940-2019), universitaire français ;
 Fred Vignaux (1972), dessinateur de bande dessinée français.
 Pascale Vignaux (1979-), escrimeuse française.

Toponyme 

 Vignaux, commune française de la Haute-Garonne.

Autres 

 Merveilleux du Vignaux, famille française.